Gołębiewski oder Golebiewski ist ein polnischer Familienname und verweist darauf, dass der ursprüngliche Namensträger aus einem Ort stammte, dessen Name auf das Element gołęb Bezug nahm. (Gołębiowate ist das polnische Wort für die Tauben.)

Namensträger 

 Daniel Gołębiewski (* 1987), polnischer Fußballspieler

 Jessica Golebiewski (* 1991), deutsche Fußballspielerin
 Marian Gołębiewski (* 1937), polnischer Erzbischof von Breslau

Einzelnachweise 

Familienname
Polnischer Personenname